Cotiheresiarches är ett släkte av steklar som beskrevs av Telenga 1929. Cotiheresiarches ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Cotiheresiarches